Grabag (Magelang)
 Grabag (Purworejo)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing